Partners in Crime kan syfta på:

 Par i brott (novellsamling) – en novellsamling från 1929 skriven av den brittiska författaren Agatha Christie (originaltitel: Partners in Crime)   
 Agatha Christie's Partners in Crime – brittisk tv-serie från 1983 med James Warwick och Francesca Annis, baserad på novellsamlingen.
 Partners in Crime (TV-serie) – brittisk tv-serie från 2015, producerad av BBC med David Walliams och Jessica Raine, baserad på två Agatha Christie-romaner.
 Partners in Crime (sång) – sång med Gerli Padar som var Estlands bidrag till Eurovision Song Contest 2007.